Ölved (1898-ig Jasztrabje, szlovákul Trenčianske Jastrabie), Szlovákia, Trencséni kerület, Trencséni járás
Ölved, szállás Békés megyében a mai Békéscsaba területén
Kisölved (szlovákul Malé Ludince), Szlovákia, Nyitrai kerület, Lévai járás
Mezőölved, Nagyölved egykori neve.
Nagyölved (szlovákul Veľké Ludince), Szlovákia, Nyitrai kerület, Lévai járás

Jegyzetek